Kvalspelet till Europamästerskapet i futsal 2012. 42 länder tävlade om 11 platser, Kroatien var direktkvalificerat till mästerskapet som värdland och behövde ej delta i kvalspelet.

Preliminär kvalomgång

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Gruppspel

Grupp 1
Matcherna spelades i Azerbajdzjan.

Grupp 2
Matcherna spelades i Nederländerna.

Grupp 3
Matcherna spelades i Polen.

Grupp 4
Matcherna spelades i Rumänien.

Grupp 5
Matcherna spelades i Ukraina.

Grupp 6
Matcherna spelades i Slovenien.

Ranking av grupptvåor

Källor
 Rsssf.com

Kvalspel 2012
Futsalåret 2012